Haraucourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Haraucourt (Ardennes) im Département Ardennes
Haraucourt (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle

mit Namenszusatz:
Haraucourt-sur-Seille im Département Moselle

Haraucourt ist der Familienname folgender Personen:
 Edmond Haraucourt (1856–1941), französischer Schriftsteller